Alexandre-Félix Alméras - politico svizzero
Henri Alméras - profumiere francese